

Persone 
 Antonio Meucci (1808-1889) – inventore italiano, accreditato da talune fonti come l'inventore del telefono
 Daniele Meucci (1985–) – atleta italiano
 Gian Paolo Meucci (1919-1986) – magistrato italiano
 Vincenzo Meucci (1694-1766) – pittore italiano
 Roberto Meucci (1938-2001) – artista, stilista e pittore italiano

Cinema e televisione 
 Antonio Meucci – film del 1940 diretto da Enrico Guazzoni
 Antonio Meucci cittadino toscano contro il monopolio Bell – miniserie televisiva italiana del 1970
 Meucci - L'italiano che inventò il telefono – miniserie televisiva italiana del 2005